Кли́ффорд Ко́ллинсон (; 3 марта 1920 — сентябрь 1990), также известный как Клифф Коллинсон () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Коллинсон родился в Мидлсбро, футбольную карьеру начал в молодёжной команде «Эрмстон Бойз» в 1940-е годы. В мае 1946 года подписал любительский контракт с «Манчестер Юнайтед». В сентябре того же года подписал профессиональный контракт с клубом. В основном составе «Юнайтед» дебютировал 2 ноября 1946 года в матче Первого дивизиона против «Астон Виллы», который завершился вничью со счётом 0:0. Защищал ворота «Манчестер Юнайтед» и в последующих шести матчах команды в чемпионате. Его последним матчем в основном составе стала выездная игра против «Блэкберн Роверс» 14 декабря 1946 года. Проиграв конкуренцию за место в воротах Джеку Кромптону, в июне 1947 года покинул клуб.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com
 Профиль футболиста на сайте 11v11.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»